Osoby
 Maurycy Hauke
 Maurycy Napoleon Hauke
 Józef (Ludwik) Hauke-Bosak
 Fryderyk Karol Hauke
 Julia von Battenberg
 Władysław Leopold Hauke
 Aleksander Jan Hauke
 Karol Hauke-Bosak

 Inne
 Hauke (ród)
 Hauke – pseudonim Karola Grzesika

Zobacz też 
 Hauk (Hauck)
 Haug, Hauch